Brunswijk ist der Familienname folgender Personen:
 Ronnie Brunswijk (* 1961), surinamischer Politiker und ehemaliger Rebellenführer

Brunswijk ist  außerdem:
 der niederländische Name der Stadt Braunschweig

Siehe auch:
 Brunswick (Begriffsklärung)
 Brunswik
 Brunsvik
 Brunswig